Артём Миха́йлович Варга́фтик (род. 2 июля 1971, Москва) — российский виолончелист, музыкальный педагог, критик, радио- и телеведущий, популяризатор академической музыки.

Биография 
Родился 2 июля 1971 года в Москве. Сын химика Михаила Натановича Варгафтика, внук теплофизика Натана Борисовича Варгафтика.

Окончил Академическое музыкальное училище при Московской консерватории и Российскую академию музыки им. Гнесиных по классу виолончели и аспирантуру Московской консерватории по кафедре истории и теории исполнительства (1998). Играл на виолончели в нескольких оркестрах: «Филармония наций» (дирижер Ю. Франц), «Московия» (дирижер Э. Грач), «Молодая Россия» (дирижер М. Горенштейн). С 1997 года — преподаватель истории виолончельного искусства, а также музыкальной журналистики в РАМ им. Гнесиных.

В 1994—2003 годах — музыкальный обозреватель радиостанции «Эхо Москвы», с 2004 года — ведущий программы «Спорная музыка» на радиостанции «Маяк» (с 2014 года — на радио «Культура»). В 2005 году программа «Спорная музыка» была удостоена премии «Радиомания». С 2019 года также сотрудничает с радиостанцией «Радио России». На данном радио и радио «Культура» ведёт программы «Музыкальное путешествие» и «Опера и жизнь», а также «Сильное впечатление» (с Юлией Бедеровой).

С 1996 года — ведущий программ, посвящённых классической музыке, на телевидении: программа «Сад культуры» на Российском телевидении, цикл передач о Рихарде Вагнере на канале «ТВ Центр» под названием «Мерзавец», программы «Партитуры не горят» и «Оркестровая яма» на телеканале «Культура». В рамках проекта «Партитуры не горят» подготовил телепрограмму «П. И. Чайковский. Симфония „Жизнь“» (снята телекомпанией «» в 2008 году), в которой рассказывает историю создания Симфонии ми-бемоль мажор, в финале программы Варгафтик заявляет, что вопрос об отождествлении её с Симфонией «Жизнь» не может быть решён никогда. Телепрограмма демонстрировалась на канале «Культура» и была снята в Музее-заповеднике Чайковского в Клину. В программе использована музыка из Третьего фортепианного концерта и Симфонии ми-бемоль мажор в обеих существующих реконструкциях.

Варгафтик — музыкальный обозреватель программ «Положение вещей» и «Тем временем» (телеканал «Культура»). Дважды Лауреат российской телевизионной премии «ТЭФИ» (2003, 2004). В 2003 году лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Музыкальная программа» стала телепрограмма «Оркестровая яма» канала «Культура», причём первоначально было объявлено о победе «Фабрики звёзд-2» «Первого канала», но затем президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко выпустил заявление, что подсчет голосов был произведен неверно. В 2004 году программа «Партитуры не горят» вновь получила «ТЭФИ» в номинации «Музыкальная программа».

С 2007 году началось активное сотрудничество Артёма Варгафтика с Московской филармонией. В Камерном зале филармонии был презентован его авторский проект «Популярная музыкальная энциклопедия», он стал автором и ведущий цикла «История одного шедевра», а также ведущим концертов проекта «Мама, я меломан». Кроме того, сотрудничал со Свердловской филармонией (с 2012 года), а также с Московским международным Домом музыки и другими российскими филармониями.

Критика и отзывы 
Работа Артема Варгафтика на «Радио России» в исследовании, посвященном медиакоммуникации, приводится как пример «журналистики погружения»:

Там же отмечаются видеоподкасты Артёма Варгафтика, которые «привлекают не только любителей музыки, но и людей других гуманитарных и социальных пристрастий».

Публикации 
 Партитуры тоже не горят. — М.: Классика-XXI, 2006. — 336 стр. — 3000 экз. ISBN 5-89817-158-4.
 Секреты великих композиторов — М.: Издательство АСТ, 2021. ISBN 978-5-17-136457-1

Примечания

Ссылки 

 Биографическая справка на сайте радио «Маяк»
 Артём Варгафтик на сайте радиостанции «Эхо Москвы»
 Артём Варгафтик на сайте телеканала «Культура»
 Артём Варгафтик: «Мои дети считают, что их папа работает сказочником»

Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Выпускники Академического музыкального колледжа при Московской консерватории
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных
Музыкальные критики России
Телеведущие канала «Россия-Культура»
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы»
Ведущие радиостанции «Радио России»
Лауреаты премии ТЭФИ